Ogólne warunki ubezpieczenia
 Ohio Wesleyan University
 OWU – skrót od objaw Owińskiego
 owu – skrót od oficer wachtowy
 George Owu
 Owu – miasto w Nigerii, w stanie Ogun